Die Liste der Bürgermeister von Bündnis 90/Die Grünen führt die gegenwärtigen und früheren Bürgermeister in Deutschland auf, die Bündnis 90/Die Grünen angehören.

Bündnis 90/Die Grünen in den Kommunen 

Insgesamt stellte Bündnis 90/Die Grünen im Juli 2021 bundesweit 90 Bürgermeister, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Im März 2013 waren es bundesweit 37 Bürgermeister.

Hochburgen der Grünen sind Universitätsstädte. So stellen oder stellten die Grünen Oberbürgermeister in Konstanz (Horst Frank, 1996–2012), Freiburg im Breisgau (Dieter Salomon, 2002–2018), Tübingen (Boris Palmer, seit 2007), Darmstadt (Jochen Partsch, seit 2011) und Greifswald (Stefan Fassbinder, seit 2015). Im Oktober 2012 gewann Fritz Kuhn die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart, der bisher größten Stadt und ersten Landeshauptstadt, die grün regiert wurde. Seit November 2019 hat Hannover als zweite Landeshauptstadt mit Belit Onay einen Bürgermeister aus den Reihen der Grünen.

Der erste grüne Bürgermeister in Deutschland war 1991 Elmar Braun im baden-württembergischen Maselheim. Zuvor war bereits im Mai 1990 Hans-Jürgen Zimmermann vom Neuen Forum zum Bürgermeister von Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden, später wurde er Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Besonders bekannt wurde Sepp Daxenberger, der von 1996 bis 2008 in Waging am See der erste Grüne Bürgermeister Bayerns und ab 2002 zugleich Landesvorsitzender der bayerischen Grünen war, bevor er 2008 Vorsitzender der Landtagsfraktion wurde. Als bodenständigem (Bio-)Bauern war es ihm gelungen, im CSU-Stammland Oberbayern dauerhaft eine deutliche Mehrheit zu erringen. Von 1996 bis 2012 war Horst Frank in Konstanz der erste Oberbürgermeister einer deutschen Stadt. In Berlin gab es mit Franz Schulz und Elisabeth Ziemer 1996 erstmals zwei Bezirksbürgermeister in Kreuzberg und Schöneberg.

Aufsehen erregten teilweise Koalitionen auf kommunaler Ebene, die als Experimente oder Modelle für solche in der Landes- und Bundespolitik angesehen wurden. So gab es bereits seit Mitte der 1990er Jahre schwarz-grüne Koalitionen in mehreren Ruhrgebietsstädten, später folgten unter anderem Saarbrücken, Kiel, Frankfurt am Main sowie Hamburg, dessen Senat zugleich Landesregierung und oberstes Organ für kommunale Aufgaben ist.

Grüne Bürgermeister 
Grüne Oberbürgermeister sowie Großstädte sind in Fettschrift markiert. Ergänzend sind auch diejenigen Bürgermeister aufgeführt, die grünen Wählergemeinschaften angehören. Diese sind kursiv gekennzeichnet, die jeweilige Wählergemeinschaft ist in Klammern angegeben. Für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind auch Amtsvorsteher angegeben.

Stellvertretende Bürgermeister 
In vielen Gemeinden führen die Stellvertreter den Titel Zweiter (ggf. Dritter) Bürgermeister, in den Stadtstaaten und Städten mit Oberbürgermeister werden sie als Bürgermeister bezeichnet, in Baden-Württemberg als Erste Bürgermeister.

Bezirksbürgermeister 

In etlichen Großstädten gibt es Bezirksbürgermeister. Hier werden nur diejenigen in den Stadtstaaten angegeben, da dort die Stadtbezirke als Selbstverwaltungseinheiten in etwa den Gemeinden in den Flächenstaaten entsprechen, auch wenn sie in den Einheitsgemeinden der Stadtstaaten keine eigenständigen Gebietskörperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind. In Hamburg heißt das entsprechende Amt nicht Bezirksbürgermeister, sondern Bezirksamtsleiter.

Weblinks 
 Grüne Bürgermeister mit Deutschlandkarte (30. September 2009) In: Die Zeit, Nr. 39/2009
 Grüne Bürgermeister in Baden-Württemberg

Einzelnachweise 

Bündnis 90/Die Grünen
!
Burgermeister Bundnis 90 Grune
Burgermeister